Známí nositelé tohoto příjmení:

 Jaromír Klimecký (* 1964) – český a československý politik
 Oldřich Klimecký (* 1940) – český manažer
ženská podoba:
 Vladimíra Klimecká (* 1964) – česká spisovatelka 

Česká příjmení